Maria Elisabeth (13. august 1743–22. september 1808) var en østrigsk ærkehertuginde, der var datter af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var storesøster til dronning Marie Antoinette af Frankrig. 

Ærkehertuginde Maria Elisabeth var abbedisse i et jomfrukloster i Innsbruck fra 1780 til 1806.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig